

Sigle 
 Federazione dello Scautismo Europeo – precedente denominazione della Unione Internazionale delle Guide e Scouts d'Europa - Federazione dello Scautismo Europeo, utilizzata anche da altre associazioni scout (vedi Scouts d'Europa (disambigua))
Feline spongiform encephalopathy – encefalopatia spongiforme dei felidi
Ferrovie del Sud Est – azienda italiana del campo dei trasporti ferroviari e automobilistici
Fondo sociale europeo – Fondo finanziario dell'Unione europea
Fascicolo Sanitario Elettronico – L'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
Frankfurt stock exchange – Borsa di Francoforte
Football Supporters Europe – network di tifosi di calcio
Fire Safety Engineering – in Italia è tradotto in Approccio Ingegneristico e/o prestazionale alla sicurezza antincendio

Codici 
 fse – codice ISO 639-3 della lingua dei segni finlandese

Religione 
 F.S.E. – Figlie dello Spirito Santo
 F.S.E. – Suore Francescane di Santa Elisabetta